Die Prva Liga RS 2008/09 war die insgesamt 14. Saison der Republika Srpska und die siebte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 8. August 2008 und endete am 6. Juni 2009.

Meister wurde der Aufsteiger FK Rudar Prijedor.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2009/10 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2008
Fußballsaison 2008/09